Der Wahlkreis 62 Oldenburg-Mitte/Süd ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er um fasst die Stadtteile Bümmerstede, Bürgerfelde-Süd, Donnerschwee, Innenstadt, Kreyenbrück, Krusenbusch, Nadorst-Süd, Neuenwege, Osternburg und Tweelbäke-West der Stadt Oldenburg (Oldenburg).

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Oldenburg-Mitte/Süd acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ulf Prange (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 62.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Oldenburg-Süd fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ulf Prange (SPD). Als Nachrückerin zog Susanne Menge (GRÜNE) am 19. November 2019 in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 62.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Klaukien, Olaf" | Christoph Baak
|25,8
|22,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Prange, Ulf" | Ulf Prange
|41,2
|35,5
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Menge, Susanne" | Susanne Menge
|14,7
|16,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Ratjen-Damerau, Christiane" | Christiane Ratjen-Damerau
|6,8
|7,7
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Adler, Hans-Henning" | Hans-Henning Adler
|11,4
|10,5
|-
| AfD
|
|
|5,0
|-
| BGE || || ||0,3
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,3
|-
| LKR || || ||0,1
|-
| ÖDP || || ||0,2
|-
| Die PARTEI || || ||0,9
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,7
|-
| Piratenpartei || || ||0,3
|-
| V-Partei³ || || ||0,3
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 61,5 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Oldenburg-Mitte/Süd elf Parteien an. Davon haben sieben Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Der bisherige Abgeordnete Wolfgang Wulf tritt nicht mehr zur Wahl an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ulf Prange (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Susanne Menge (Bündnis 90/Die Grünen) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02" | SPD
| data-sort-value="Prange, Ulf" | Ulf Prange
|35,6
|29,1
|-
| data-sort-value="04" | GRÜNE
| data-sort-value="Menge, Susanne" | Susanne Menge
|20,0
|25,8
|-
| data-sort-value="01" | CDU
| data-sort-value="Klaukien, Olaf" | Olaf Klaukien
|29,0
|23,6
|-
| data-sort-value="03" | FDP
| data-sort-value="Fröhlich, Sebastian" | Sebastian Fröhlich
|3,0
|9,8
|-
| data-sort-value="05" | DIE LINKE
| data-sort-value="Adler, Hans-Henning" | Hans-Henning Adler
|8,1
|6,5
|-
| data-sort-value="20" | PIRATEN
| data-sort-value="Lubitz, Holger" | Holger Lubitz
|2,7
|2,9
|-
| data-sort-value="12" | FREIE WÄHLER
| data-sort-value="Illing, Fabian" | Fabian Illing
|1,5
|1,0
|-
| data-sort-value="14" | NPD
| -
| -
|0,8
|-
| data-sort-value="09" | DIE FREIHEIT Niedersachsen
| -
| -
|0,3
|-
| data-sort-value="16" | PBC
| -
| -
|0,1
|-
| data-sort-value="06" | Bündnis 21/RRP
| -
| -
|0,1
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Oldenburg-Mitte/Süd sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Wolfgang Wulf (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Hochmann" | Gerd Hochmann
| 30,4
| 29,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Wulf, Wolfgang " | Wolfgang  Wulf
| 36,0
| 29,2
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Briese, Ralf " | Ralf  Briese
| 14,0
| 17,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Adler, Hans-Henning " | Hans-Henning  Adler
| 10,9
| 11,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Krummacker" | Nils Krummacker
| 5,6
| 8,9
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Drieling" | Manfred Drieling
| 2,2
| 1,0
|-
| NPD
| data-sort-value="Neumann" | Daniel Neumann
| 0,9
| 0,9
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,3
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Volksabstimmung
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|}

Einzelnachweise 

Politik (Oldenburg (Oldb))